Een gemeente in Tsjechië:
 Nové Sady (okres Žďár nad Sázavou)
 Nové Sady (okres Vyškov)
 Een wijk in Tsjechië:
 Nové Sady (Olomouc)
Een gemeente in Slowakije:
 Nové Sady (okres Nitra)